Příjmení Ipser, přechýleně Ipserová, nosí více osobností:

 František Ipser (1927–1999) – český fotbalista, československý reprezentant
 Vlastimil Ipser (1912–?) – slovenský fotbalista

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení